La Third Division 1946-1947 è stato il 20º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 19º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Doncaster Rovers (Third Division North) e  (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 
Cambio di denominazione:
 da  a .

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1947-1948.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1947-1948.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1946-1947
 Second Division 1946-1947
 FA Cup 1946-1947

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
1946-1947